El nombre Canción del sur puede referirse a:

 Canción del sur (álbum), álbum de Los Jaivas de 1978.
 Canción del sur (película), película de 1946.